Шокша (Шокшозерка) — река в России, протекает в Ленинградской области. Устье реки находится в 157 км по правому берегу реки Ояти. Длина реки составляет 32 км.

Общие сведения 
Шокша — правый приток Ояти, вытекает из Шокшозера на уровне 111 м и впадает в Оять на 148 км на уровне 53 м. Длина реки 33 км, средний уклон 1,73 м/км (причем в устьевой части (от моста на 8-м км) — 6 м/км). Начать маршрут можно от моста на 8-м км реки или с истока — реки Вытмусы. Площадь водосборного бассейна — 749 км².

Ю. Б. Воронов в книге «Избранные маршруты для путешествий на байдарке» писал:
Шокша, ширина которой 5—6 м, петляет в низких луговых берегах по лесистой долине. На первых 4—5 км нередки обносы завалов и проводки на перекатах; далее начинается озерный участок (длиной около 20 км). На выходе из Шокшозера ширина реки составляет уже 12—15 м, глубина 1,5—2 м. Шокша медленно течёт в луговой пойме, окаймленной смешанным лесом, который иногда подходит к воде. Препятствий в русле нет. Такой характер река сохраняет до моста шоссе Винницы — Ярославичи. Здесь на пути к Ояти Шокша преодолевает каменистую гряду; берега реки повышаются, шиверы и пороги следуют одна за другим.

Система водного объекта: Оять → Свирь → Ладожское озеро → Нева → Финский залив → Балтийское море.

Бассейн

Притоки 
 Вадручей
 Паданка

Притоки второго порядка 
 Пурнручей (впадает в Чикозеро)
 Пётка (впадает в Чикозеро)

Озёра 

 Кимозеро
 Сяргозеро
 Гонгинское
 Оренженское
 Шокшозеро (исток Шокши)
 Крестное
 Нялгозеро (без поверхностного стока)
 Долгое
 Чачозеро
 Легмозеро
 Оёзеро
 Каргинское
 Кодозеро
 Кекозеро (исток Пётки)
 Яймозеро
 Гонгозеро
 Чикозеро (исток Паданки)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свирь, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100812102000013017.

Примечания 

Притоки Ояти
Реки Подпорожского района